Открытый чемпионат Бразилии по теннису 2019 (англ. «2019 Brasil Open») — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Сан-Паулу (Бразилия) на крытых грунтовых кортах местного комплекса Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 550 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Прошлогодние победители (2018):

одиночный разряд —  Фабио Фоньини

парный разряд —  Федерико Дельбонис и  Максимо Гонсалес

Чемпионы 2019 года

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 18 февраля 2019 года.

Особая категория 
Теннисисты получившие приглашение на турнир (уайлд-кард):
  Пабло Куэвас
  Тиагу Зайбот Вилд
  Тьягу Моура Монтейру

Теннисисты, победители квалификации:
  Педру Сакамото
  Факундо Багнис
  Алессандро Джанесси
  Педро Мартинес Портеро

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 18 февраля 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Игор Маркондеш /  Рафаэль Матуш
  Томас Белуччи /  Рожериу Дутра да Силва

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный мужской разряд

Примечания

Ссылки 

Бразилия
Февраль 2019 года
Март 2019 года
2019
Теннис